Cenere steht für:

 Cenere (Roman), einen italienischen Roman (1904) von Grazia Deledda
 Cenere (1916), einen italienischen Film von Febo Mari mit Eleonora Duse
 Cenere (2014), einen italienischen Film von Simone Petralia
 Cenere (Single, 2010), eine 2010 veröffentlichte Single der italienischen Sängerin Silvia Olari
 Cenere (Single, 2012), eine 2012 veröffentlichte Single des italienischen Musikers Roberto Angelini